Незлобин, Александр:
 Незлобин, Александр Васильевич (род. 1983) — российский актёр, сценарист, режиссёр и продюсер, юморист, диджей.
 Незлобин, Александр Евфимьевич (1857—1905) — русский священник, проповедник.